I. gimnazija je naziv za več gimnazij.

Slovenija 

 I. gimnazija v Celju
 Prva gimnazija Maribor

Srbija 

 Prva gimnazija v Beogradu